HMS „Swiftsure” – nazwa noszona przez dziesięć okrętów angielskiej, a następnie brytyjskiej Royal Navy, będąca zbitką wyrazów swift (zwinny) i sure (pewny):
  – 41-działowy galeon zwodowany w 1573, przebudowany w 1592 i 1607 (przechrzczony wówczas na „Speedwell”), utracony u wybrzeży Holandii w 1624.
  – 46-działowy okręt zwodowany w 1621, przebudowany w 1653, zdobyty przez Holendrów w 1666.
  – 70-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third-rate) zwodowany w 1673, przebudowany w 1696, 1716 (przechrzczony wówczas na „Revenge”) i 1742, sprzedany w 1787.
  – 70-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third-rate) zwodowany w 1750, sprzedany w 1773.
  – 74-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third-rate) zwodowany w 1787, zdobyty przez Francuzów w 1801, odbity w 1805, następnie przechrzczony na „Irresistible” i przekształcony w okręt więzienny, rozebrany w 1816.
  – 74-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third-rate) zwodowany w 1804, od 1819 hulk, sprzedany w 1845.
  – okręt pancerny zwodowany w 1870, w 1904 przechrzczony na „Orontes” i przydzielony do służby portowej, sprzedany w 1908.
  – pancernik typu Swiftsure, zamówiony przez marynarkę wojenną Chile, zwodowany w 1903 jako „Constitución”, w tym samym roku odkupiony przez Royal Navy, sprzedany w 1920.
  – krążownik lekki typu Minotaur zwodowany w 1943, złomowany w 1962.
  – okręt podwodny typu Swiftsure zwodowany w 1971, wycofany ze służby w 1992.

Przypisy 

Swiftsure